Войта () — чешская фамилия, известные носители:

 Войта, Вацлав (1917—2000) — чешский невролог.
 Войта, Йозеф (1935—2023) — чехословацкий футболист.
 Войта, Якуб (род. 1991) — чешский футболист.
 Войта, Ярослав (1911—?) — чехословацкий футболист.
 Войта, Ярослав (род. 1942) — чехословацкий футболист.
 Войта, Ярослав (1888—1970) — чехословацкий актёр.

Другие значения 
 Войта — река Нижний Верман в верхнем течении. Протекает в Мурманской области.
 Войта-терапия — физиотерапевтический метод лечения младенцев, детей и взрослых с патологиями моторных функций из-за нарушений центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, разработанный в 1950—1970 годах чешским неврологом профессором Вацлавом Войтой.